Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Вінус Вільямс.

Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі Марі П'єрс з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Н Деші
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Ореманс
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Ф Ск'явоне
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Р Драгомір
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Мораріу
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= О Лиховцева
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=13
| RD1-team09= І Спирля
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Блек
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Х Пападакі
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= О Татаркова
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= Т Панова
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М Хінгіс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Н Деші
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Р Драгомір
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= К Мораріу
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=13
| RD2-team05= І Спирля
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= Т Панова
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= С Вільямс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М Хінгіс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К Мораріу
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=13
| RD3-team03= І Спирля
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04={{nowrap| С Вільямс}}
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= М Хінгіс| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 2 

 Нижня половина 
 Секція 3 

 Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Ад Серра-Дзанетті| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=7| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М де Свардт
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= О Дементьєва| RD1-score05-1=7| RD1-score05-2=7| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Дрейк
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= А Моресмо| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=12
| RD1-team09= А Кетцер| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Г Ді Натале
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Ф Любіані
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Плішке| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= С Качіч
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Бранді| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD2-seed01=5
| RD2-team01= П Шнідер| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Ад Серра-Дзанетті
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= О Дементьєва
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= А Моресмо| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=7| RD2-seed05=12
| RD2-team05= А Кетцер
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=1
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С Плішке| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Бранді
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=

 Щасливі лузери 
  Тетяна Панова'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Italian Open 1999, жінки, одиночний розряд Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд